Варе́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монжискар. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31568.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 25 км к юго-востоку от Тулузы.

По территории коммуны протекает небольшая река Висан ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 256 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 174 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 135 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 76,8 %). Из 135 активных жителей работали 129 человек (63 мужчины и 66 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 39 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Варен (XVI век), архитектор — 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XVIII век)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна